Święty Hezychiusz – męczennik i towarzysz św. Juliana (zm. ok. 302), wspomnienie 15 czerwca 
 Hezychiusz Antiocheński – męczennik (zm. ok. 303), wspomnienie 18 listopada 
 Święty Hezychiusz – pustelnik i uczeń św. Hilariona (zm. ok. 380), wspomnienie 3 października
 Hezychiusz z Aleksandrii – (V/VI wiek) grecki leksykograf
 Hezychiusz z Jerozolimy – (V wiek) prezbiter i egzegeta
 Hezychiusz z Synaju – mnich, autor ascetycznych dzieł epoki bizantyjskiej

Przypisy